Die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2016 werden durch die Internationale Eishockey-Föderation in fünf verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen durchgeführt. Insgesamt werden in sämtlichen Divisionen 28 Turniere ausgetragen.

Turnierüberblick

Herren 
Die 80. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 6. bis zum 22. Mai Jahr 2016 in Russland ausgetragen. Spielorte waren Moskau und Sankt Petersburg. Russland trug zuletzt 2007 die Weltmeisterschaft aus. Zudem war das Land Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2014, die in Sotschi stattfanden.

Um die Austragung der Top-Division der Herren-Weltmeisterschaft hatten sich ursprünglich Russland, Dänemark mit Kopenhagen und Herning sowie die Ukraine mit zwei Hallen in Kiew beworben. Dänemark und die Ukraine zogen ihre Bewerbungen vor der Abstimmung zurück. Für Dänemark und die Ukraine wären es die ersten Weltmeisterschaften gewesen; die Ukraine war bereits mit Bewerbungen für die Turniere 2014 und 2015 gescheitert. Das Turnier wurde auf dem Jahreskongress der IIHF im Mai 2011 in Bratislava vergeben.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 6. bis 22. Mai 2016 in Moskau und Sankt Petersburg, Russland

 Division I
 Gruppe A: 23. bis 29. April 2016 in Katowice, Polen
 Gruppe B: 17. bis 23. April 2016 in Zagreb, Kroatien

 Division II
 Gruppe A: 9. bis 15. April 2016 in Jaca, Spanien
 Gruppe B: 9. bis 15. April 2016 in Mexiko-Stadt, Mexiko

 Division III: 31. März bis 9. April 2016 in Istanbul, Türkei

U20-Junioren 
Die 40. Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand vom 26. Dezember 2015 bis zum 5. Januar 2016 in Helsinki, Finnland statt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 26. Dezember 2015 bis 5. Januar 2016 in Helsinki, Finnland

 Division I
 Gruppe A: 14. bis 20. Dezember 2015 in Wien, Österreich
 Gruppe B: 12. bis 18. Dezember 2015 in Megève, Frankreich

 Division II
 Gruppe A: 13. bis 19. Dezember 2015 in Elektrėnai, Litauen
 Gruppe B: 17. bis 23. Januar 2016 in Novi Sad, Serbien

 Division III: 15. bis 24. Januar 2016 in Mexiko-Stadt, Mexiko

U18-Junioren 
Die 18. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren fand vom 14. bis 24. April 2016 in Grand Forks in den Vereinigten Staaten statt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 14. bis 24. April 2016 in Grand Forks, North Dakota, USA

 Division I
 Gruppe A: 9. bis 15. April 2016 in Minsk, Belarus
 Gruppe B: 18. bis 24. April 2016 in Asiago, Italien

 Division II
 Gruppe A: 4. bis 10. April 2016 in Brașov, Rumänien
 Gruppe B: 26. März bis 1. April 2016 in Valdemoro, Spanien

 Division III:
 Gruppe A: 14. bis 20. März 2016 in Sofia, Bulgarien
 Gruppe B: 14. bis 19. Februar 2016 in Kapstadt, Südafrika

Frauen 
Die 19. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 28. März bis 4. April 2016 in Kamloops, Kanada, statt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 28. März bis 4. April 2016 in Kamloops, British Columbia, Kanada

 Division I
 Gruppe A: 25. bis 31. März 2016 in Aalborg, Dänemark
 Gruppe B: 4. bis 10. April 2016 in Asiago, Italien

 Division II
 Gruppe A: 2. bis 8. April 2016 in Bled, Slowenien
 Gruppe B: 29. Februar bis 6. März 2016 in Jaca, Spanien

 Qualifikation zur Division IIB: 7. bis 10. Dezember 2015 in Sofia, Bulgarien

U18-Frauen 
Die 9. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen fand vom 8. bis 15. Januar 2016 in St. Catharines in Kanada statt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 8. bis 15. Januar 2016 in St. Catharines, Ontario, Kanada

 Division I: 10. bis 16. Januar 2016 in Miskolc, Ungarn

 Qualifikation zur Division I: 7. bis 11. Januar 2016 in Spittal an der Drau und Radenthein, Österreich

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
2016